Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2017 года проводился с 6 по 9 апреля в городе Эстерсунд.

В чемпионате приняло участие 19 команд (заявлялись на турнир 22 команды, но 3 снялись с участия до начала соревнований).

Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира среди смешанных команд, который состоялся в октябре 2017 в городе Шампери (Швейцария).

Чемпионом стала команда Skellefteå CK Mabergs/Wranå (Шеллефтео; скип Патрик Мабергс); команда кёрлинг-клуба Skellefteå CK выиграла чемпионат в 4-й раз в своей истории, Патрик Мабергс — во 2-й раз, из них во 2-й в роли скипа команды. Серебряные медали завоевала команда Stocksunds CK Norberg (Стокгольм; скип Анетт Норберг). Бронзовыми призёрами стала команда CK Granit Gävle Lammkötten & Coээ (Евле; скип Emma Berg).

 Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 5 команд в каждой (A, B, C, D; в группе C — 4 команды) участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

 Составы команд (источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом; при неясности в позициях кёрлингистов состав даётся в порядке, указанном в источнике) Результаты соревнований 
Время начала матчей дается по UTC+1.

 Групповой этап (источник: ) Группа A 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда || Скип 
!width="25"| A1
!width="25"| A2
!width="25"| A3
!width="25"| A4
!width="25"| A5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
|A1||align=left|Östersunds CK, Hallström ||align=left| ||  * || 7:2|| 2:7|| 5:6||12:3|| 2 || 2 ||3
|-
|A2||align=left|Umeå CK, Lag Norrland    ||align=left| || 2:7||  * || 3:8|| 1:8||13:2|| 1 || 3 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
|A3||align=left|Stocksunds CK, Norberg   ||align=left| || 7:2|| 8:3||  * || 5:8|| 9:0|| 3 || 1 ||2
|- bgcolor=#ccffcc
|A4||align=left|Östersunds CK, RePIM     ||align=left| || 6:5|| 8:1|| 8:5||  * || 8:9|| 3 || 1 ||1
|-
|A5||align=left|Djursholms CK, Malmström ||align=left| ||3:12||2:13|| 0:9|| 9:8||  * || 1 || 3 ||'''5
|}
 Проходят в плей-офф.

 Группа B 

 Проходят в плей-офф.

 Плей-офф (источник: )''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 SM Mixed i Östersund med VM-plats i potten - Svenska Curlingförbundet (6 апреля 2017)
 Guld i SM Mixed till Skellefteå Mabergs/Wranå - Svenska Curlingförbundet (10 апреля 2017)

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2017

2017
Спорт в Швеции в 2017 году
Спортивные соревнования в Эстерсунде
Апрель 2017 года